Вашингто́н (, ) — штат на северо-западе США, 42-й штат в составе страны. Столица — город Олимпия, крупнейший город — Сиэтл. Население — 7 715 946 человек (2020 г.).

Во избежание путаницы со столицей США, название последней обычно сопровождают словосочетанием «округ Колумбия» (в англоязычном варианте — «Washington, D.C.»). Неофициальное прозвище — «Вечнозелёный штат».

Вашингтон — один из самых  и социально либеральных штатов в стране. Штат неизменно входит в число лучших США по продолжительности жизни и низкому уровню безработицы. Наряду с Колорадо Вашингтон был одним из первых, кто легализовал каннабис в лечебных и рекреационных целях, вошёл в число первых тридцати шести штатов, легализовавших однополые браки, сделав это в 2012 году, и был первым штатом, легализовавшим аборты путём народного голосования ещё до решения Верховного суда 1973 года по делу «Роу против Уэйда», смягчившего законы об абортах по всей стране. Точно так же избиратели в Вашингтоне одобрили на референдуме 2008 года «суицид с врачебной помощью», и в настоящее время он является одним из девяти штатов, наряду с округом Колумбия, которые легализовали эту практику.

География 
На севере штат Вашингтон граничит с канадской провинцией Британская Колумбия, на востоке — со штатом Айдахо, на юге — со штатом Орегон. На западе он омывается водами Тихого океана. Общая площадь — 184 827 км² (18-е место в США), из них на сушу приходится 172 587 км².

На побережье штата расположен мыс Алава, самая западная точка Континентальных штатов.

История 

До пришествия на западное побережье европейцев территория нынешнего Вашингтона была заселена многочисленными индейскими племенами, промышлявшими рыболовством и охотой на китов. Кенневикский человек, родственный по ДНК представителям племени , жил приблизительно 9 300 лет назад.

Среди основных обитателей прибрежья были племена чинуки, ламми, квинолт, маках, скокомиши, суквомиши килеуте, синикст, снохомиш и другие. На равнине проживали кайюсы, не-персе, оканоган, ванапам, палусы, споканы, венатчи и якама. В настоящее время индейцы проживают в 20 резервациях, из которых наиболее крупная — Якима.

Первым европейцем, чьё появление на этой территории было зафиксировано в хрониках, был испанский капитан Бруно де Эсета, прибывший сюда в 1775 году во главе эскадры из двух кораблей. В 1778 году британский капитан Джеймс Кук проплывал в устье пролива Хуан-де-Фука, но впервые проливы, разделяющие сейчас штат Вашингтон и Британскую Колумбию, были исследованы в 1789 году. экспедицией капитана Чарльза Баркли. В начале 1790-х исследования продолжили испанские капитаны Мануэль Кимпер и Франсиско Элиса, а также британец Джордж Ванкувер. В 1792 году капитан Роберт Грей открыл устье реки Колумбия.

В 1819 году Испания отказалась от своих притязаний на территорию нынешнего штата в пользу США. С этих пор территория стала предметом спора между США и Великобританией. Спор разрешился в пользу США 15 июня 1846 года, когда был заключён Орегонский договор.

В 1848 году на отошедших к США землях была организована Территория Орегон.

25 ноября 1852 года группа видных поселенцев из районов Коулиц и Пьюджет-Саунд собралась на «Конвенцию в Монтиселло» и написала петицию в Вашингтон, призывающую к созданию отдельной территории к северу от реки Колумбия — «Территории Колумбия». Три месяца спустя Конгресс США принял билль о её создании. Конгрессмен Ричард Стэнтон от штата Кентукки предложил назвать Территорию в честь Джорджа Вашингтона, и в итоге Территория Колумбия стала Территорией Вашингтон.

После ряда территориальных изменений, 11 ноября 1889 года Территория Вашингтон стала 42-м штатом Вашингтон в составе США.

Население 
В 1880 году Вашингтон насчитывал 75 тысяч жителей.

Этническое происхождение жителей

Транспорт 

В штате Вашингтон имеется система государственных автомобильных дорог, а также развитая система паромов, которая является крупнейшей в стране и третьей по величине в мире. В штате Вашингтон также расположено 140 общественных аэродромов, в том числе 16 государственных аэропортов, принадлежащих . Между Сиэтлом и Такомой находится международный аэропорт Сиэтл-Такома. Кроме этого в  располагается  — один из самых оживлённых аэропортов грузового и специального назначения в США. Уникальное географическое положение штата Вашингтон определило его исключительные потребности в различных видах транспорта.

Существуют протяжённые водные пути, соединяющие крупнейшие города штата Вашингтон, включая Сиэтл, Белвью, Такома (порт Такома) и Олимпия. Скоростные шоссе штата составляют обширную сеть, включая мосты и крупнейшую паромную систему в США, чтобы обслуживать потребности транспорта, в районе залива Пьюджет-Саунд. Вашингтонский парк морских скоростных судов включает двадцать восемь паромов, совершающих навигацию по заливу Пьюджет-Саунд и внутренним водным путям с заходом в 20 различных портов. Штат Вашингтон стал домом для четырёх из пяти самых длинных плавучих мостов в мире: Эвергрин-Пойнт, мост имени Лэйси В. Мерроу, мост имени Гомера М. Хэдли через озеро Вашингтон, и мост Худ-Канал, который соединяет полуострова Олимпию и Китсап.

Наличие Каскадных гор потребовало нетривиальных решений для организации транспорта. Штат Вашингтон эксплуатирует и обслуживает семь главных дорожных горных перевалов и восемь небольших горных туннелей. В зимние месяцы некоторые из них приходится регулярно чистить от снега, льда и оберегать от схода лавин. Не все из них имеют возможность оставаться открытыми в течение зимы. Северное Каскадное шоссе (North Cascades Highway), шоссе штата № 20 (State Route 20), закрываются на всю зиму каждый год. Это объясняется тем, что чрезвычайно большое количество снега и частые снежные лавины в районе прохождения трасс по горным перевалам делают их небезопасными для эксплуатации в зимние месяцы.

Экономика 
В 2018 году ВВП штата Вашингтон составил $569,4 млрд. (10-е место в США). Здесь располагаются штаб-квартиры таких корпораций, как Microsoft (штаб-квартира находится в Редмонде, неподалёку от Сиэтла), Starbucks, Amazon.com, PACCAR и Valve.

В городе Эверетт имеются производственные мощности Boeing.

Штат Вашингтон имеет наиболее регрессивную систему налогов в США. Штат также не имеет подоходного налога на прибыль корпораций.

Здесь в период с 1989 по 2007 годы существовала корпорация Icos, известная на рынке биотехнологий.
Крупнейшим автопроизводителем является «Кенуорт».

Вашингтон — один из четырнадцати штатов США, где декриминализована медицинская марихуана. Вашингтон также является одним из четырёх штатов, где легализовано хранение и рекреационное употребление марихуаны.

Спорт

Крупнейшие города и округа 
Список крупнейших городов в штате Вашингтон по данным на 2009 год.

В связи со значительным ростом населения в некоторых городах и с тем, что в штате происходили слияния и укрупления городов за счёт соседних городов или поселений, не обладавших статусом муниципалитета, в последующие двадцать лет ситуация сильно изменилась. По данным на 2020 год, крупнейшие города из примерно трёхсот населённых пунктов штата были:

Наибольший рост из крупных городов испытали Керкленд (86 %), Бериен (57 %), Ботелл (45 %),  (42 %) и Кент (41 %), в абсолютных цифрах больше всего вырос крупнейший город штата — Сиэтл (на 152 тыс. жителей, или на 25 %).

В то же время, из 40 округов (графств) штата, округами с наибольшей численностью населения были Кинг (2 260,8 тыс.), Пирс (900,7 тыс.), Снохомиш (830,5 тыс.), Спокан (522,6 тыс.) и Кларк (499,2 тыс.), они же были и среди быстро растущих округов: 13—17 % за десятилетие.

Области-побратимы 
  Пангасинан, Филиппины
  Хиого, Япония
  Сычуань, Китай
  Халиско, Мексика
  Чолла-Пукто, Южная Корея

Соседние штаты и провинции 
 Орегон
 Айдахо
 Британская Колумбия, Канада

Интересные факты 
Организованная в 1853 году Территория Вашингтон была создана в той части Орегона, которая обычно называлась Колумбией по названию реки Колумбия (которая, в свою очередь, названа в честь американской экспедиции 1792 года на корабле Columbia Rediviva). Отсюда же и название расположенной к северу канадской провинции Британская Колумбия. Причём, канадскую часть Орегонской земли Колумбией стали именовать позднее, первоначально назвав её Новая Каледония, а собственно Колумбией называли как раз ту территорию, где впоследствии был создан штат Вашингтон. Изначально предложенное название создаваемой организованной территории (и будущего штата), но отвергнутое Конгрессом было соответствующее — Территория Колумбия. 

Спустя два десятилетия в 1871 году Конгресс организовал единое управление столичными муниципалитетами, коими являлись город Вашингтон, одноимённый округ и Джорджтаун, превратив формальную административную единицу — округ Колумбия — в субъект уровня штата и организованных территорий.

Таким образом, произошёл своеобразный казус: столица США, долгие десятилетия называвшаяся просто Вашингтон, стала именоваться Колумбией, а территория, всегда называвшаяся Колумбией, неожиданно получила название Вашингтон.

См. также 
 Художественный музей
 Избирательные округа штата Вашингтон

Примечания

Ссылки